Годольфин:

 Годольфин, Сидни — английский государственный деятель.
 Годольфин, Фрэнсис, 2-й граф Годольфин (1678—1766) — британский аристократ и политик.
 Годольфин, Генриетта, 2-я герцогиня Мальборо (1681—1733) — британская аристократка, жена предыдущего.
 Годольфин, Уильям, маркиз Блэндфорд (1700—1731) — английский дворянин и депутат. 

 Годольфин Арабиан — один из трёх жеребцов, ставших родоначальниками современных чистокровных верховых лошадей.